Гундерсон — фамилия.
 Гундерсон, Лэнс (более известен под фамилией Армстронг; род. 1971) — американский шоссейный велогонщик.
 Гундерсон, Роберт С. (1931—2003) — историк и генеалог норвежского происхождения.
 Гундерсон, Якоб (1875—1968) — норвежский вольный борец, серебряный призёр Олимпийских игр 1908.

Вымышленные персонажи 
 Гил Гундерсон — персонаж мультсериала «Симпсоны».